Grotte di Nettuno – formazioni carsiche della Sardegna nord-occidentale
 Grotta del Nettuno – ninfeo seicentesco che si trova nel Palazzo ducale di Massa, in Toscana